Meltina bezeichnet:

 italienischer Name der Gemeinde Mölten, Südtirol
 Meltina (Mineralwasser), Schweizer Mineralwasser